Crocifissione di san Pietro – affresco della bottega di Cimabue
Crocifissione di san Pietro – dipinto di Caravaggio
Crocifissione di san Pietro – dipinto di Luca Giordano
Crocifissione di san Pietro – dipinto di Masaccio
Crocifissione di san Pietro – dipinto di Michelangelo